Olof Bergström kan avse:

 Olof Bergström (1919–1984), skådespelare
 Olof Bergström (bruksägare) (1821-1883), bruksägare
 Olof Bergström (predikant) (1841–1910), svensk-amerikansk predikant och nykterhetsförkämpe
 Olof Bergström (skådespelare, född 1957)